

Patronyme 
Bolloré est un nom breton, connu comme patronyme, mais également présent en toponymie sous la forme Bolloré ou Botloré. Il est issu du breton bod qui signifie « buisson » et lore « laurier ». Sa forme bretonne moderne est Bodlore.

Famille Bolloré

Branche principale 
Ce patronyme est celui d'une dynastie industrielle bretonne : 
 Jean-René Bolloré (1818-1881), médecin et entrepreneur, il reprend la papeterie Odet en 1861 qui deviendra les papeteries Bolloré ;
 René Bolloré (1847-1904), industriel et homme d'affaires français, fils et successeur du précédent ;
 René Bolloré (1885-1935), industriel et homme d'affaires français, fils et successeur du précédent ;
 René Bolloré (1912-1999), Français libre pendant la Seconde Guerre mondiale, industriel et homme d'affaires français, fils et successeur du précédent, frère de Michel et Gwenn-Aël ;
 Michel Bolloré (1922-1997), industriel et homme d'affaires français, fils de René Bolloré (1885-1935), frère de René (1912-1999) et Gwenn-Aël et père de Vincent ;
 Gwenn-Aël Bolloré (1925-2001), membre des commandos Kieffer pendant la Seconde Guerre mondiale puis entrepreneur, fils de René Bolloré (1885-1935), frère de René et Michel ;
 Laurence Leroux-Bolloré (1948- ), écrivaine, fille de Michel ;
 Vincent Bolloré (1952 - ), industriel, homme d'affaires et milliardaire français, actuel dirigeant du Groupe Bolloré, fils de Michel ;
 Yannick Bolloré (1980 - ), homme d'affaires français, fils de Vincent.
 Cyrille Bolloré (1985 - ), homme d'affaires français, fils de Vincent.

Autre branche 
 Thierry Bolloré (1963 - ), industriel, directeur général délégué de Renault, descendant d'un cousin de Jean-René Bolloré

Autres personnalités 
 Mikael Bodlore-Penlaez (Michel Bolloré à l'état civil) (1975 - ), auteur et cartographe breton ;
 Françoise Bolloré, artiste-peintre.

Entreprises Bolloré 
Plusieurs entreprises reprennent le nom Bolloré de la dynastie industrielle précitée :

 Groupe Bolloré, entreprise industrielle et d'investissement français.
 Bolloré Investissement, ancienne société d'investissement qui a fusionné en 2006 avec le groupe Bolloré.
 Odet-Cascadec-Bolloré ou OCB, marque de papier à cigarette, appartenant autrefois aux Bolloré.
 
Patronyme breton